De allereerste editie van de UEFA Champions League, die de Europacup I vervangt, werd gewonnen door Olympique Marseille in de finale tegen AC Milan.

Het was de 2de keer in de kampioenenbeker dat er een groepsfase was. De 8 winnaars van de 2de ronde werden in 2 groepen van 4 verdeeld, de 2 winnaars bestreden elkaar in de finale. Oorspronkelijk werd met de UEFA Champions League alleen de groepsfase bedoeld, een specifieke fase in de Europacup.  Er was ook een voorronde nodig door de verbrokkeling van de Sovjet-Unie en Joegoslavië.

Na de overwinning van Marseille brak een schandaal los. Voorzitter Bernard Tapie zou de wedstrijd in de competitie tegen US Valenciennes hebben gekocht zodat Marseille de titel kon vieren en zich volledig kon toeleggen op de finale tegen Milan zodat er niet meer aan de competitie moest gedacht worden. Marseille verloor de Franse titel en werd naar de 3de klasse teruggezet, de Europese titel bleef de club wel behouden omdat dit de omkoop niet aanging.

Voorronde

Eerste ronde

* Wedstrijd eindigde in 1-4 maar Stuttgart bracht in het laatste kwartier een vierde buitenlander in; er volgde een beslissend duel in Barcelona.

Tweede ronde

UEFA Champions League

Groep A

Groep B

Finale

Kampioen

Externe links
 1992-93 season at UEFA website
 European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 1992/93